Der Siebenkampf der Frauen bei den Leichtathletik-Europameisterschaften 2002 wurde am 9. und 10. August 2002 im Münchener Olympiastadion ausgetragen.

Europameisterin wurde die Schwedin Carolina Klüft. Rang zwei belegte die deutsche Olympiadritte von 1992, Doppelweltmeisterin (1991/1997) und zweifache Europameisterin (1990/1994) Sabine Braun. Bronze ging wie bereits vor vier Jahren an die belarussische Olympiadritte von 2000 und Vizeweltmeisterin von 2001 Natallja Sasanowitsch.

Bestehende Rekorde 

Der bestehende EM-Rekord wurde bei diesen Europameisterschaften nicht erreicht. Mit ihrer Siegesleistung von 6542 Punkten stellte die schwedische Europameisterin Carolina Klüft eine neue Weltjahresbestleistung auf und blieb 175 Punkte unter dem Rekord. Zum Europarekord fehlten ihr 465, zum Weltrekord 749 Punkte.

Durchführung 
Die sieben Disziplinen des Siebenkampfs fanden auf zwei Tage verteilt statt.
Tag 1 – 9. August: 100-Meter-Hürdenlauf, Hochsprung, Kugelstoßen, 200-Meter-Lauf
Tag 2 – 10. August: Weitsprung, Speerwurf, 800-Meter-Lauf

Gewertet wurde nach der auch heute gültigen Punktetabelle von 1985.

Legende 
Kurze Übersicht zur Bedeutung der Symbolik – so üblicherweise auch in sonstigen Veröffentlichungen verwendet:

Ergebnis 

9./10. August 2002

Weblinks 
 München European Championships, european-athletics.org, abgerufen am 25. Januar 2023
 Women Heptathlon Athletics XVIII European Championships 2002 Munchen (GER), todor66.com, abgerufen am 25. Januar 2023
 European Championships - Statistics Handbook Athletics, 19th European Athletics Championships München GER 06–11 AUG 2002 Olympiastadion, Women Heptathlon, S. 656, englisch (PDF, 30.741 KB), downloads.european-athletics.com, abgerufen am 25. Januar 2023
 18. Europameisterschaft 2002 in München, Siebenkampf / Frauen, leichtathletik.de, abgerufen am 25. Januar 2023
 Track and Field Statistics, XVIII European Championship, Munich 2002, trackfield.brinkster.net (englisch), abgerufen am 25. Januar 2023
 Mehrkampfrechner, Siebenkampf, ladv.de, abgerufen am 25. Januar 2023

Videolinks 
 Women's Heptathlon European Champs München 2002, youtube.com, abgerufen am 25. Januar 2023
 Carolina Klüft - Heptathlon Munich 2002, youtube.com, abgerufen am 25. Januar 2023

Einzelnachweise und Anmerkungen 

Wettbewerb der Leichtathletik-Europameisterschaften 2002